Tréville peut faire référence à :

Patronyme 
 Bernard-Louis Calouin de Tréville, homme politique français.
 Georges Tréville, né en 1875 et mort en 1944, est un comédien et réalisateur français.
 Roger Tréville, fils du précédent, né en 1902 et mort en 2005, est un comédien français.
 Jean-Armand du Peyrer, comte de Tréville, né en 1598 et mort en 1672, est un officier français.
 Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville, comte de Latouche-Tréville, né en 1745 et mort en 1804, est un marin français.

Toponyme 
 Tréville est une commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon.

Marine 
 , un croiseur cuirassé français construit en 1892 et démoli en 1926
 , une frégate anti-sous-marine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme